Espiral - em inglês, coil
Ou ainda:
Coil (álbum) - da banda Toad the Wet Sprocket
Coil (banda) - de música experimental formado em 1982 por John Ballace e Peter Christopherson

Desambiguação